

Geografia
 Abatemarco – fiume calabrese a corso perenne lungo circa 20 km
 Abatemarco – frazione del comune di Montano Antilia in provincia di Salerno

Persone
 Domenico Abatemarco – magistrato, politico e patriota italiano
 Tom Abatemarco – allenatore di pallacanestro statunitense